Наш път може да се отнася за:

 „Наш път (1924 – 1927)“, българско политическо списание на Радикалната партия, издавано във Враца от 1924 до 1927 година;
 „Наш път (1944)“, в оригинал „Наш пат“, комунистическо списание, издавано в Битолския затвор в 1944 година;
 „Наш път (1952 – 1991)“, българско анархическо списание, издавано в Париж и Сидни от 1952 година до март 1991 година.